José Rodríguez of Jose Rodriguez kan betrekking hebben op:
 Jose Rodriguez (politicus), een Filipijns politicus
 José Rodríguez (judoka) (1959), een Cubaans judoka en olympisch deelnemer
 José Rodríguez (schermer) (1910), een Argentijns schermer en olympisch deelnemer
 José Rodríguez (Guatemalteeks voetballer), een Guatemalteeks voetballer
 José Rodríguez (Mexicaans voetballer) (1992), een Mexicaans voetballer
 José Rodríguez (Spaans voetballer) (1994), een Spaans voetballer
 José Rodríguez (wielrenner) (1996), een Costa Ricaans wielrenner
 José Rodríguez (bokser) (1967)